Суперкубок Сан-Марино з футболу 2019 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 вересня 2019 року між чемпіоном Сан-Марино «Тре Пенне» і володарем кубка Сан-Марино «Тре Фйорі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2019
Сан-Марино
Вересень 2019